Francja:
 Giessen – rzeka, dopływ Ill

Szwajcaria:
 Giessen – rzeka, dopływ Thur

Osoby:
 Josef Giessen – niemiecki polityk
 René Giessen – niemiecki kompozytor i dyrygent

Zobacz też:
 Gießen